Akçakale (district), een Turks district in de provincie Şanlıurfa
 Akçakale (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akçakale